

События 
 Консулы Имп. Цезарь Л.Септимий Север Август и Имп. Цезарь Децим Клодий Септимий Альбин Август.
 Север вторгся в Вифинию, а затем в Галатию и Каппадокию. Нигер перегородил стенами дорогу через Тавр. Войска Севера неудачно пытались взять укрепления. Разразился ливень, который разрушил их. Войска Нигера бежали, Север вступил в Киликию. Октябрь — В кровавой битве при Иссе Север разгромил Нигера. Нигер бежал. Север начинает войну с Парфией и её вассалами.

Скончались 
Песценний Нигер, римский император

См. также